Турнир «Skate America 2009» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2009—2010. Прошёл в Лейк-Плэсиде, США с 12 по 15 ноября 2009 года. Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — «Золотой вальс».

События 
 На этом турнире южнокорейская фигуристка Ким Ён А установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу — 76.28 балла. Предыдущий рекорд (76.12) также принадлежал ей и был установлен на чемпионате мира 2009 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

 WD = снялись с соревнований

Танцы

Расписание 
(UTC-5)

 13 ноября, пятница
 15:00 — Обязательный танец
 19:30 — Пары (короткая программа)
 21:00 — Мужчины (короткая программа)

 14 ноября, Суббота
 14:00 — Оригинальный тенец
 15:55 — Пары (произвольная программа)
 19:00 — Женщины (короткая программа)
 20:57 — Мужчины (произвольна программа)

 15 ноября, Воскресенье
 14:00 — Женщины (произвольная программа)
 16:27 — Произвольный танец
 19:30 — Показательные выступления

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт турнира
 

2009 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Ноябрь 2009 года
Спорт в США в 2009 году